Tang steht für:
 größere Algenarten, siehe Seetang
 Tang (Getränk), amerikanische Mischgetränkmarke
 BYD Tang, Automodell
 Tang-Dynastie (, 617 bis 907), chinesische Kaiserdynastie
 China, ein Synonym benannt nach der Tang-Dynastie im alten China, siehe Tang Soo Do
 Xixia-Schrift (ISO-15924-Code), Schrift der tangutischen Westlichen Xia-Dynastie im Nordwesten Chinas

Geografische Orte:
 Tang (Baoding), Kreis von Baoding, Provinz Hebei, China
 Tang (Pudong), Großgemeinde im Stadtbezirk Pudong von Shanghai, China

Chinesische Familiennamen:
 Tang (Familienname) (, , )
 Tang, kantonesische Aussprache des hochchinesischen Deng (Familienname) ()

Chinesische Radikale:
 Radikal 30 ()
 Radikal 75 ()
 Radikal 85 ()

TANG steht als Abkürzung für:
 TANG- The African Network of Germany

Siehe auch:
 Dang

Abkürzung